

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Pieszowola – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Sosnowica
 Pieszowola – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Sosnowica